Osborn (Missouri), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Harold Osborn (1899-1975), Amerikaans atleet
 Henry Fairfield Osborn (1857-1935), Amerikaans geoloog
 Judith Osborn (1966), Nederlands ontwerper en ondernemer
 Thomas Lee Osborn (1923-2013), Amerikaans evangelist

 Overig
 Harry Osborn, personage uit de strip Spider-Man

Zie ook 
 Osborne (doorverwijspagina)